Konyak steht für 

 ein Volk in Nordost-Indien und Myanmar, siehe Konyak (Volk)
 die Konyak-Naga-Sprachen